

Дрохлін — село в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Дрохлін — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства